Präsidentenpalast der Republik Türkei steht für:

 Çankaya-Palast, Präsidentenpalast 1923 bis 2014
 Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Präsidentenpalast seit 2014